Ämmäsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmäsaaret (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Ämmäsaaret (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar